Nozay má více významů:

 Nozay (Aube) – francouzská obec v departementu Aube
 Nozay (Essonne) – francouzská obec v departementu Essonne
 Nozay (Loire-Atlantique) – francouzská obec v departementu Loire-Atlantique
 Kanton Nozay – francouzský kanton v departementu Loire-Atlantique